Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2017 rassemble 14 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 2 du baseball français.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 3 poules, chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). La poule A comprend 6 équipes, les deux autres poules comprennent 4 équipes.

Les 2 derniers des poules ne participent pas aux phases finales et sont répartis en deux poules de Play-Down où ils s'affrontent pour le maintien en Nationale 1.

Les 8 autres équipes sont répartis en 1/4 de finale pour l'accession à la Division 2 au meilleur des 3 matchs. Les 4 gagnants passent en demi-finale au meilleur des 3 matchs. Les vainqueurs s'affrontent pour le titre dans une finale au meilleur des 5 matchs. Le vainqueur affrontera le perdant du Play-Down de la Division 2.

Les clubs de l'édition 2017 
Les clubs participant à l'édition 2017 du Championnat de France de baseball Nationale 1 sont donc, après répartition dans des poules :

Saison régulière

Matchs 

Résultats issus du site de la FFBS

Classements

Play-off

Matchs 1/4 Finale 
Les quatre premiers de la poule et les deux premiers des poules B et C sont qualifiés pour disputer les matchs de quart de finale au meilleur des 3 rencontres, les vainqueurs sont qualifiés pour la demi finale.

1/2 Finale 
Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale du championnat.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 5 rencontres les 9, 10 et 16 septembre . Le vainqueur est champion et joue un barrage de montée contre le perdant du play-down de la division 2.

Play-down

Classement final

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels

Références

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball Nationale 1